Příjmení Crespo nese více osobností:

 Alberto Crespo (1920–1991) – argentinský automobilový závodník
 Hernán Crespo (* 1975) – argentinský fotbalový útočník
 Joaquín Crespo (1830–1898) – prezident Venezuely v letech 1884–1886